Пожидаевка — топоним.

 Пожидаевка — деревня в Ленинском сельсовете Советского района Курской области России.
 Пожидаевка — деревня в Мансуровском сельсовете Советского района Курской области России.
 Пожидаевка — деревня в Знаменском сельсовете Щигровского района Курской области России.
 Пожидаевка — деревня в Охочевском сельсовете Щигровского района Курской области России.